

Mitologia grega 
 Alceu (filho de Perseu) — avô de Héracles
 Héracles — cujo nome real era Alceu ou Alcides (Héracles é um apelido que significa glória de Hera)

 Alceu (filho de Héracles) — ilho de Héracles e duma escrava, ancestral dos reis da Lídia

Outros 
 Alceu de Mitilene — poeta lírico (630 - 580 a.C.)

The Adventures of Rocky and Bullwinkleou  "As Aventuras de Alceu e Dentinho"

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema